Prosna bezeichnet

 Prosna, Fluss in Westpolen
 Prosna (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Prassen, Kreis Rastenburg, Ostpreußen 
 Prosna (Budzyń), Dorf im Powiat Chodzieski,  Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Prosna (Nowe Miasto nad Pilicą), Dorf im Powiat Grójecki, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Prsona (Praszka), Dorf im Powiat Oleski, Woiwodschaft Oppeln, Polen